Finał K-1 World MAX 2003 (K-1 World MAX 2003 World Tournament Final) − drugi finałowy turniej cyklu K-1 MAX. Tryumfatorem gali i mistrzem K-1 MAX został Japończyk Masato Kobayashi.

Rezultaty

Drabinka 

Legenda: 
Dec – decyzja sędziów, KO – nokaut, TKO – techniczny nokaut

Walki 
Walka rezerwowa (3x3 min, Ext.1R):
  Kazuya Yasuhiro vs  Wiaczesław Niestierow – Yasuhiro przez jednogłośną decyzję

Walki ćwierćfinałowe (3x3 min, Ext.1R):
  Masato vs  Mike Zambidis – Masato przez niejednogłośną decyzję
  Sakeddaw Kiatputon vs  Marfio Canoletti – Kiatputon przez jednogłośną decyzję
  Duane Ludwig vs  Kozo Takeda – Ludwig przez KO (lewy sierpowy), 0:46 1R
  Albert Kraus vs  Andy Souwer  – Kraus przez TKO (walka zatrzymana przez lekarza), 3:00 1R

Walki półfinałowe (3x3 min, Ext.1R):
  Masato vs  Sakeddaw Kiatputon – Masato przez KO (2 nokdauny), 2:55 2R
  Albert Kraus  vs   Duane Ludwig – Kraus przez KO (lewy sierpowy), 1:33 3R

Super walka (3x3 min, Ext.1R):
   Serkan Yilmaz vs  Takashi Ohno – Yilmaz przez jednogłośną decyzję

Walka finałowa (3x3 min, Ext.2R):
  Masato vs  Albert Kraus – Masato przez KO (lewy sierpowy), 2:26 2R

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne wyniki

Turnieje K-1
2003 w sporcie